Cinco modelos de automóvil realizados por Fiat han recibido la denominación Fiat Punto: 
 
 El Fiat Punto, automóvil fabricado entre 1993 y 2018.
 El Fiat Punto Surf, prototipo de 1994.
 El Fiat Grande Punto, automóvil fabricado en 2005 y 2018, basado en la tercera generación del Punto.
 El Fiat Punto EVO, 2010-2012, nombre adoptado para la restilización de 2010.
 El Punto MY, 2012-2018